Јурекуаро има више значења:

 Јурекуаро, Сан Хуан Јурекуаро (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Јурекуаро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Јурекуаро (Јурекуаро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику